Enquin kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Enquin-sur-Baillons, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France, 
 Enquin-les-Mines, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France,